Lasse Johansson (Uddevalla, 29 de noviembre de 1938 - 9 de enero de 2007) fue un piloto de motociclismo sueco que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1967 hasta 1988.

Resultados 
Sistema de puntuación a partir de 1969:
{| class="wikitable" style="font-size: 80%;"
|-
| Posición
| width=20| 1
| width=20| 2
| width=20| 3
| width=20| 4
| width=20| 5
| width=20| 6
| width=20| 7
| width=20| 8
| width=20| 9
| width=20| 10
|-
| | 15
| 12
| 10
| 8
| 6
| 5
| 4
| 3
| 2
| 1
|}

(Carreras en negrita' indica pole position, carreras en cursiva'' indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Suzuki
Pilotos de motociclismo de Suecia